Il singolare maschile del Dunlop World Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Tatsuma Itō era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michał Przysiężny ha battuto in finale Hiroki Moriya 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Yūichi Sugita (semifinali)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Matteo Viola (quarti di finale)
 Jimmy Wang (quarti di finale)

  Hiroki Moriya (finale)
  Chen Ti (secondo turno)
  John Millman (semifinali)
  Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Dunlop World Challenge 2012